Баго (округ в Мьянме) — см. Пегу (округ)
 Баго (город в Мьянме) — см. Пегу
  — город на Филиппинах